Кампофеличе () может означать:

 Кампофеличе-ди-Рочелла — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Палермо
 Кампофеличе-ди-Фиталия — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Палермо

См. также 
 Кампо Феличе
 Феличе